Willard Homestead bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Willard Homestead (Newington, Connecticut), NRHP-ID: 86003461
 Willard Homestead (Harrisville, New Hampshire), NRHP-ID: 86003249